Список видів роду жовтушник:

Список, який містить 260 визнаних видів роду жовтушник (Erysimum) з родини капустяних (Brassicaceae), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Erysimum на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Erysimum на сайті «International Plant Names Index» 
 Erysimum на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Erysimum на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Erysimum на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

Жовтушник
Жовтушник